Райдэн (), иное написание Рейден () — персонаж из серии игр «Mortal Kombat». Часто его сравнивают с Суперменом. Будучи богом грома, Рейден имеет уникальные способности: он может летать, телепортироваться, менять свои размеры, а также извергать молнии. Память Рейдена хранит все события от начала времён. Убить его практически невозможно: даже если физическая оболочка Рейдена будет уничтожена, через некоторое время он возродится вновь. Одной из особенностей Рейдена является его шляпа. С первой по четвёртую части включительно, а также в играх Mortal Kombat vs. DC Universe, Mortal Kombat (2011) и Injustice 2 (где он появился в качестве загружаемого персонажа) у него была азиатская шляпа, однако во всех остальных частях Рейден носит железную шляпу значительно большего размера, чем вышеописанная. В игре Mortal Kombat: Deadly Alliance у него есть альтернативный костюм без шляпы, который также был использован и в других популярных частях игровой серии — Mortal Kombat: Deception и Mortal Kombat: Armageddon.

История персонажа

Оригинальная хронология 

Тысячи лет назад Старший Бог Шиннок поддался жадности и иллюзиям фальшивого могущества и атаковал Землю. Он решил использовать молодую реальность Земли, чтобы получить безграничное могущество и стать сильнее остальных Старших Богов. Молодой бог грома, вступил в сражение с коварным Шинноком. Рейден узнал о том, что тот вошёл в Земное Царство при помощи созданного председателем совета Старших Богов единственного мистического амулета, который давал возможность входить в другие миры без сопротивления, а также не позволял вмешиваться Старшим Богам. Рейден смог отобрать его у Шиннока. При помощи Цетрион и Старших Богов ему удалось отправить падшее божество в Преисподнюю. Во время этой битвы Земля была на грани уничтожения. В результате поединка двух могущественных существ, планета погрузилась в века тьмы. Погибла почти вся раса разумных ящеров — Рапторов. Те, кто выжил, бежали в другой мир — Затерру.

Mortal kombat mythologies: Sub-Zero 
Рейден поместил амулет в секретный Храм в горах. В течение столетий Рейден следил за состоянием Земного Царства и старался отвратить от него различные угрозы. Шиннок, используя помощь некроманта Куан Чи, смог освободиться из плена тогдашнего правителя Преисподней Люцифера и захватить адскую реальность. Шиннок был полон планов мести, но для начала ему необходимо было выбраться из Преисподней. На их счастье, колдун Шан Цзун обратился к ним за помощью. Ему было нужно, чтобы Шиннок проклял душу королевы Шао Кана, Синдел, злом и воскресил её на Земле. За это Шан Цзун согласился открыть Куан Чи местонахождение Монастыря, где хранился свиток с указанием местонахождения амулета Шиннока. Колдуны заключили сделку, Куан Чи узнал о его местонахождении. Вскоре Куан Чи решил найти кого-нибудь, кто мог бы выкрасть оттуда карту с точно указанным местоположением секретного Храма. Для этого он нанял двух воинов — Саб-Зиро из китайского клана Лин Куэй и Скорпиона из давно соперничавшего с ним японского клана Ширай Рю. Добыть карту из Шаолиньского Монастыря удалось, убившему там Скорпиона, Саб-Зиро. После этого Куан Чи нанял его снова, чтобы он добыл ему амулет Шиннока из секретного Храма.

Куан Чи смог проникнуть в Храм и забрать амулет в Преисподнюю. Рейден предстал перед Саб-Зиро и приказал ему отправиться в Преисподнюю, чтобы вернуть амулет и спасти Землю от катастрофы, которой обернётся для неё возвращение Шиннока. Саб-Зиро и на сей раз справился с нелёгким заданием и принёс амулет Рейдену. После того, как амулет был отдан Рейдену, Саб-Зиро спросил его, правда ли, что его душа проклята тьмой. Рейден подтвердил слова Куан Чи и посоветовал Саб-Зиро изменить свою судьбу и покончить со своей работой на Лин Куэй. Рейден вновь спрятал амулет. Однако никто не знал, что амулет, принесённый Саб-Зиро, был ненастоящим. Настоящий амулет остался в руках Куан Чи, который стал выжидать удобного случая, чтобы начать атаку на Землю и Небеса.

Mortal kombat 
Тем временем близилось время десятого турнира Смертельной Битвы. Предыдущие девять турниров были выиграны воином из Внешнего Мира — могучим четырёхруким драконом из расы Шокан, Горо. Этот турнир должен был стать решающим для Земного Царства. Шан Цзун, считавший, что победа у него в кармане, лично пригласил Рейдена на турнир. Рейден принял обличье простого смертного, чтобы принять участие в состязании. Несмотря на все трудности, победу в этом турнире одержал молодой шаолиньский воин — Лю Кан. После его победы над Горо Шан Цзун приказал своей армии перебить всех участников турнира, стараясь хоть как-то исправить ситуацию. Рейден, Скорпион и Саб-Зиро сдерживали натиск армии колдуна, пока Соня Блейд, Джонни Кейдж и Кано сражались с очнувшимся Горо, а Лю Кан вёл бой с Шан Цзуном. Воину Шаолиня удалось победить колдуна, и его остров начал разрушаться. Рейден спас Джонни Кейджа, который летел в яму с моста, на котором происходила битва с рассвирепевшим Горо. Соня и Кано оказались во Внешнем Мире. Богу грома и Кейджу удалось пройти сквозь портал, но сзади них произошёл мощный взрыв. Джонни позднее был найден в море среди обломков острова.

Mortal Kombat 2 
В следующий раз Рейден появился перед земными бойцами во время битвы на съёмочной площадке в Лос-Анджелесе. Шан Цзун и несколько воинов из Внешнего Мира, включая Кинтаро, прибыли туда, чтобы расправиться с Джонни Кейджем. Но ему на помощь подоспели Лю Кан, Кун Лао и Саб-Зиро-младший. Позже к ним присоединились Джакс и Скорпион. Рейден появился и потребовал от Шан Цзуна назвать причину вторжения. Цунг заявил, что он прибыл в Земное Царство, чтобы бросить вызов землянам принять участие в турнире, организованном Шао Каном. У землян не было другого выбора, поскольку в случае отказа от боя героям было бы засчитано поражение, и под предводительством Рейдена они отправились во Внешний Мир. Там Рейден на время покинул воинов. Что именно произошло во время турнира, не ясно. Но точно известно, что бойцы Земного Царства сумели одолеть Шао Кана и его союзников, сбежать из Внешнего Мира.

Mortal Kombat Trilogy 
Весь турнир был ловушкой, призванной отвлечь землян от воскрешения Синдел, королевы Шао Кана, на Земле. После её воскрешения Шао Кан имел полное право явиться в Земное Царство и потребовать свою королеву. В начале вторжения большая часть населения Земли была уничтожена Шао Каном, осталась лишь горстка избранных, разбросанных по всей планете. Для их уничтожения Шао Кан послал отряды истребителей под лидерством свирепого Мотаро. Рейден не имел права вмешиваться в ход битвы, поскольку после слияния с Внешним Миром Земля оказалась под контролем богов этой реальности. Для того, чтобы лично помочь землянам отстоять свободу Земли, Рейден отказался от своего статуса бога и бессмертия. Уцелевшие земные бойцы отправились на территории индейских племён, защищённых от магии Шао Кана, где они выработали план атаки. Лю Кану удалось победить Шао Кана и закончить его вторжение. Рейден вернул себе статус бога грома и бессмертие.

Mortal kombat 4 
Тем временем падший старший бог, наконец, решил, что пришло время вернуться и напомнить о себе. Проникнув при помощи предательницы Тани в Эдению, Шиннок и Куан Чи повели своё воинство Тьмы на Небеса, чтобы уничтожить Старших Богов. Попутно его армия истребляла всех богов низшего ранга. В результате Рейден и бог ветра Фуджин остались одними из последних выживших богов Земного Царства. Рейден должен был помочь своим собратьям, и Старшим Богам и остановить Шиннока. Для этого он, вместе с Лю Каном, собрал лучших земных воинов и вместе они атаковали Шиннока. Благодаря неожиданному исчезновению Куан Чи, Шиннок, оставшийся с псевдоамулетом, оказался уязвим и Лю Кан смог победить его, после чего он был опять отправлен в Преисподнюю. Рейден, как сын Единой Сущности и богини морских гроз, получил статус Старшего Бога, своё место Защитника Земли он предложил воздушному элементалю Фуджину — бог ветра принял пост и обещал не подвести.

Mortal kombat Deadly Alliance 
На некоторое время в Земном Царстве наступил мир. Который закончился, когда объединившиеся колдуны — Шан Цзун и Куан Чи, решили оживить непобедимую армию Короля Драконов и самим захватить всю власть над мирами. Они избавились от двух своих самых могущественных противников — Шао Кана и Лю Кана. Рейден, разочарованный отказом Старших Богов вмешаться в происходящее, отказался от своего статуса Старшего Бога и срочно собрал земных воинов на острове Шан Цзуна, обрисовал им ситуацию и вместе с ними отправился во Внешний Мир, во дворец Шан Цзуна, чтобы там сразиться с колдунами. Колдуны и подчинявшиеся им таркатаны смогли убить земных воинов. Рейден, ослушавшись приказов Старших Богов, решил сразиться с колдунами в одиночку, но также проиграл. После этого Шан Цзун и Куан Чи сразились между собой за обладание амулетом Шиннока. Куан Чи вышел победителем из схватки.

Mortal Kombat Deception 
Казалось, некроманта уже ничто не сможет остановить, но в зал вошёл воскрешённый Король драконов. Онага пришёл, чтобы забрать амулет Шиннока у Куан Чи, который позволил бы ему контролировать орудия Старших Богов, Камидогу, и переделать вселенную по своему усмотрению. Куан Чи пытался остановить Онагу в одиночку. Потом к нему присоединились Шан Цзун и Рейден, но даже их объединённой мощи не хватило, чтобы остановить монстра. Тогда Рейден выпустил на волю свою божественную сущность, подорвав дворец Шан Цзуна вместе со всеми, кто там находился, включая и бессмертную армию Короля Драконов. К сожалению, его жертва была напрасной, Онага выжил и забрал амулет.

Mortal Kombat Armageddon 
Рейден должен был возродиться на Земле без воспоминаний о произошедшем, но по неясным причинам, он возродился со всеми воспоминаниями и новым характером. Узнав о том, что именно Шуджинко в ответе за воскрешение Онаги, Рейден решил, что больше не позволит людям ставить Земной Мир под угрозу. Чтобы наказать тех, кто причинил вред Земному Царству, Рейден оживил Лю Кана, использовав гробницу древней расы некромантов Хоан, которых Рейден истребил когда-то. Он отправил тело Лю Кана убивать тех, кто совершил преступления против Земного Царства. Его действия с тёмной энергией не прошли незамеченными. Перед Рейденом явился Шиннок, который, глядя на изменившегося бога грома, предложил ему альянс. Он попросил Рейдена помочь ему в одном плане. Рейден, не доверяя, временно согласился помогать падшему богу. Во время квеста Тейвена, Рейден пытался помешать сыну Аргуса отправиться за Шао Каном и Онагой через портал в Эдению. Рейден заявил, что он заключил союз с Шао Каном, согласно которому он поможет ему уничтожить Блейза, а тот в свою очередь не будет нападать на Земное Царство. Тейвену пришлось победить Рейдена в битве, чтобы попасть в Эдению.

Рейден присутствовал во время битвы у пирамиды Аргуса и был последним из воинов, кто пытался противостоять Шао Кану — он уничтожил Рейдена, но перед самой своей гибелью Рейдену удалось послать сообщение о том, что произошло самому себе во времена десятого турнира, надеясь, что в прошлом он сможет понять своё послание и отменить Конец Света.

Новая хронология 

Рейден — бог грома и защитник Земного Царства. Именно по его просьбе Старшие Боги разрешили создать турнир на котором воины с Земли имели бы право отстаивать свободу своего царства в битвах один на один с воинами злобного императора Шао Кана из Внешнего Мира. Горо уже одержал девять побед подряд из десяти необходимых, чтобы Шао Кан получил право вторгнуться на Землю. Чтобы предотвратить вторжение, Рейден без устали ищет воина достойного стать чемпионом Смертельной Битвы.

Mortal kombat 9 
История Рейдена начинается значительно раньше (или позже). Шиннок заманивший всех воинов в ловушку хотел уничтожить всех своих противников разом, используя для этого древнее пророчество. Согласно пророчеству, когда количество могущественных воинов станет слишком велико начнётся конец света. Чтобы предотвратить его, бог — защитник Эдении, Аргус, и его жена — прорицательница, Делия, придумали план, согласно которому предполагалось собрать всех воинов вокруг пирамиды в кратере в Эдении. Их двое сыновей, Тейвен и Дэйгон будут состязаться между собой и победитель должен будет убить могущественного огненного элементаля Блейза, созданного Делией. В зависимости от того, какую броню будет носить победитель, все воины в кратере либо погибнут, либо будут лишены своих сил. Но все планы сорвались, когда Блейза вместо Дэйгона победил Шао Кан. К этому моменту все остальные бойцы, присутствовавшие в кратере уже погибли и в живых остались только Шао Кан и Рейден. Рейден пытался победить Шао Кана, но император Внешнего Мира, получивший божественную силу, стал поистине несокрушим. Рейден используя остатки амулета, смог послать себе в прошлое сообщение «Он должен победить» и некоторую другую информацию о будущем, перед тем, как Шао Кан нанёс смертельный удар.

В прошлом, Рейден получил послание во время церемонии открытия десятого турнира Смертельной Битвы, на котором должна была решиться судьба Земного Царства. Сначала Рейден видел только разрозненные видения о будущем, но позже он смог разобраться, кто именно послал сообщение и почему. Единственный вопрос, на который Рейден не смог ответить, кого имел в виду Рейден из будущего, когда сказал: «Он должен победить».

Во время десятого турнира Смертельной Битвы, Рейден помогает земным бойцам. Он пытается рассказать Джонни Кейджу об истинной сути турнира, но тот ему не верит, считая Рейдена и Лю Кана «ролевиками». Позже, Рейден спасает Соню Блейд, не позволив ей сразиться с Шан Цзуном. Вместо колдуна он сражается с ней и намеренно проигрывает. После боя, используя свои силы, Рейден создаёт яркую вспышку, которая ослепляет Шан Цзуна и стражников темницы, что позволяет Соне увести раненного Джакса в безопасное место. Позже Рейден появляется перед Соней вместе с Кейджем и Лю Каном, и помогает вылечить раны Джакса. Далее по ходу турнира Рейден пытается изменить некоторые события, используя разрозненные видения. Так, он пытался уговорить Скорпиона не убивать Саб-Зиро старшего, увидев, что его гибель вызовет к жизни могущественного тёмного воина Нуб Сайбота. Скорпион пытался последовать совету Рейдена, но Куан Чи удалось вогнать призрака в бешеную ярость, показав ему смерть его жены и ребёнка. В конце турнира, Рейден верит, что «тот, кто должен победить» — это Лю Кан. Он позволяет ему сразиться с Горо и Шан Цзуном. Лю Кан одерживает победу, но амулет Рейдена начинает трескаться, показывая, что будущее не изменилось и конец света по-прежнему не отменён.

По окончании турнира, Рейден и его воины идут в Академию Ву Ши, чтобы отпраздновать победу. Вечером того же дня в Академии появляется Шан Цзун, который предлагает Рейдену организовать новый турнир. Этот единственный турнир, который должен раз и навсегда решить судьбу Земли. Рейден отказывается, считая, что предложение с подвохом. Тогда появляется отряд таркатанов, который громит Академию и похищает Соню Блейд и мастеров Лю Кана и Кун Лао. Шан Цзун даёт ясно понять, что Шао Кан не остановит набеги своих воинов на Землю, если Рейден не примет условия колдуна. Рейден обращается к Старшим Богам, и они разрешают этот новый турнир.

Во время пребывания во Внешнем Мире, Рейден, вместе с Лю Каном и Кун Лао, отправляются спасать монахов, а Джакс и Джонни — Соню. Рейден находит мастеров, под конвоем таркатанов, а также Бараки и Ди’Воры. Он отправляется сражаться с Баракой и Ди’Ворой, охраняющих монахов, а Лю Кан и Кун Лао сражаются с отрядом таркатанов. После победы, Рейден оставляет Лю Кана и Кун Лао спасать мастеров, а сам присоединяется к Джонни Кейджу и Джаксу, чтобы помочь им найти Соню Блейд. Рейден увидел в одном из своих видений, что её должны казнить. Им удаётся найти и спасти Соню, поле чего Рейден вместе с Джонни Кейджем отправляется в Живой Лес. Там Рейден видит, как на Смоука, беглого воина из клана Лин Куэй, нападают киборги. Рейден снова получает видение в котором видит, что если он позволит захватить Смоука, то того превратят в киборга — убийцу. Рейден уничтожает киборгов и вместе со Смоуком возвращается в крепость Шао Кана. Там он наблюдает, как Сектор и Сайракс, воины Лин Куэй, просят Шао Кана стать их союзником и позволить забрать с собой Саб-Зиро младшего, чтобы превратить его в киборга. Шао Кан соглашается и киборги забирают Куай Лианга с собой на глазах Смоука, Рейдена и Джонни Кейджа. Позже Рейден разыскивает Китану и говорит ей, что если она хочет узнать правду о своём прошлом она должна отправиться в лаборатории Шан Цзуна в Ямах Плоти. Там она находит Милину и узнаёт о плане Шао Кана и Шан Цзуна заменить её клоном. Китана сообщает об этом Шао Кану, который очень доволен результатом работы кудесника. Китану же захватывают и приговаривают к казни. Об этом Рейдену и земным воинам сообщает её лучшая подруга, Джейд, которая шпионила за происходящим. Лю Кан и Кун Лао отправляются спасать Китану и в конце концов находят её на арене Шао Кана. Выйти в финальную часть турнира имеют право и Лю Кан и Кун Лао. Рейден решает, что если с Шао Каном будет сражаться Лю Кан, то конец света станет ещё ближе. Поэтому Рейден позволяет Кун Лао сразиться с Шао Каном, а Лю Кан отправляется спасать Китану. Кун Лао без труда доходит до битвы с императором, победив Шан Цзуна, Куан Чи и Кинтаро, но Шао Кан подло убивает Кун Лао, свернув ему шею. Лю Кан в ярости идёт сражаться с Шао Каном и убивает его. Амулет Рейдена треснул ещё.

Шао Кану удаётся выжить, благодаря помощи Куан Чи и он решает обойти правила Смертельной Битвы, воскресив Синдел, чьё самоубийство не позволяло Шао Кану просто войти на Землю и захватить её. Куан Чи воскрешает Синдел и при помощи тёмной магии изменяет её душу, делая её верным союзником Шао Кана. После этого Кан начинает масштабное вторжение на Землю. Рейден собирает всех земных воинов и руководит их действиями. Во время одной из битв он видит, как Джонни Кейдж сражается с Мотаро. Согласно его видениям, Джонни должен погибнуть в этой битве. Рейден спасает Кейджа, убивая Мотаро, но это приводит к тому, что Шао Кан решает раз и навсегда разобраться с земными воинами. Император убивает Шан Цзуна и использует его душу, чтобы усилить Синдел. Тем временем Рейден, вместе с Лю Каном, решает поговорить со Старшими Богами и попросить их прекратить вторжение Шао Кана, считая, что оно происходит в нарушении их правил. Старшие Боги отвечают, что Шао Кан имеет право атаковать Землю, но не имеет право присоединять её к Внешнем Миру. Тем временем в Храме земные воины отбивают атаку киборгов из Лин Куэй, которые сражаются на стороне Шао Кана. Сразу вслед за киборгами, в Храм является Синдел, которая одного за другим убивает почти всех земных воинов, кроме Ночного Волка, Джонни Кейджа и Сони. Чтобы остановить её, Ночной Волк приносит себя в жертву, что видят вернувшиеся в Храм Рейден и Лю Кан. Китана умирает на руках у Лю Кана.

Ради того, чтобы спасти Земное Царство, Рейден отправляется в Преисподнюю, чтобы заключить договор с Куан Чи и использовать помощь тёмных сил для победы над Шао Каном. Но оказывается, что Куан Чи сам является помощником Шао Кана. Более того, император заключил сделку с некромантом, согласно которой все души убитых во время воины бойцов переходят в собственность Куан Чи и тот волен использовать их как угодно. Куан Чи вызывает призраков земных воинов и натравливает их на Рейдена, но тот побеждает их, а после, благодаря словам Куан Чи понимает, что именно имел в виду Рейден из будущего, когда говорил, что «он должен победить».

Рейден возвращается на Землю и говорит, что Шао Кану надо позволить присоединить Землю к Внешнему Миру. Лю Кан, считая, что Рейден выжил из ума, атакует его. Рейдену удаётся победить Лю Кана и в этот момент Шао Кан начинает проходить сквозь портал на Землю. Лю Кан пытается сразиться с императором, но Рейден запрещает ему это делать. Тогда Лю Кан пытается убить своего наставника. Защищая себя, Рейден атакует Лю Кана молнией и тот загорается, получая тяжёлые повреждения. Умирающий Лю Кан говорит Рейдену, что ответственность за гибель земных воинов лежит на боге грома. Тем временем Шао Кан, окончательно проходит на Землю. Джонни Кейдж и Соня пытаются остановить его, но император, легко отбрасывает их от себя. Затем, Шао Кан избивает Рейдена, практически повторяя сцену в начале истории на пирамиде Аргуса. Шао Кан уже готовится нанести финальный удар, но внезапно появляются Старшие Боги. Они вселяются в тело Рейдена и используют его, как своего аватара. Они приговаривают Шао Кана к смерти за нарушение их правил и атакуют его, но их атака не наносит никакого вреда императору Внешнего Мира. Тогда Рейден вступает с ним в сражение и побеждает. Старшие Боги уничтожают тело Шао Кана и вторжение заканчивается. Джонни Кейдж и Соня помогают подняться Рейдену на ноги, после чего он забирает тело Лю Кана и отправляется вместе с выжившими громить остатки армии Шао Кана.

Mortal Kombat X 
Спустя несколько месяцев после победы землян над сыном Шиннока Шао Каном, Шиннок сам лично начал своё вторжение в Земное Царство. Рейден, вместе с Фуджином отражали атаку демонов около Небесного Храма, когда перед ними появились Куан Чи, его ревенанты и, наконец, сам Шиннок. Куан Чи посылает ревенантов в атаку. Кабал закалывает Рейдена своими крюками, но бог грома посылает через них электричество, вырубая призрака. Затем он помогает Фуджину отразить атаку Синдел. Но их обоих вырубает Шиннок зарядом из своего амулета и богов спасает от гибели только вмешательство Джонни Кейджа. Джонни сражается с Шинноком и побеждает его, а Рейден использует амулет, чтобы заточить в него падшего старшего бога. Рейден говорит, что амулет не может быть уничтожен, и Фуджин предлагает отправиться к Старшим Богам за советом.

Лет пять спустя, Джонни и Соня проникают в Крепость Куан Чи, где их атакуют сам некромант и его ревенанты: Джакс, Скорпион и Саб-Зиро. Джонни снова побеждает Саб-Зиро и Джакса, но последний всё-таки умудряется смертельно ранить актёра. Пока Джонни умирает, из большого бассейна в центре зала, начинает появлятся его форма ревенанта. Прибывший Рейден замедляет процесс создания ревенанта, и даёт достаточное время Соне, чтобы победить Куан Чи в бою. Рейдену удаётся обратить заклинание и уничтожить ревенанта — Кейджа, спася жизнь настоящему Джонни. Эффект от его гибели, отчистил от заклятий Куан Чи Скорпиона, Джакса и Саб-Зиро.

Спустя пять лет, Кун Цзинь проникает в Небесный Храм, чтобы украсть фамильные ценности, которые были отданы Рейдену. Когда Джин пытается сбежать появляется Рейден. Он отбирает у Кун Цзиня статую и говорит, что это подарок семьи Кун, на что Кун Цзинь отвечает, что Рейден является виновником смерти Кун Лао. Между двумя воинами происходит битва из которой Кун Цзинь выходит победителем. Он уходит, но в лесу его вновь настигает Рейден. Он говорит, что специально спровоцировал Джина на атаку, чтобы тот выпустил свой гнев и мог снова здраво рассуждать. Рейден говорит Джину, чтобы тот отправлялся в Академию Ву Ши и стал Шаолиньским монахом, но Джин считает, что там его не примут, поскольку он вор. Рейден заверяет его, что Академия заботится только о том, что в сердце человека. Несмотря на протесты Джина, что для него уже слишком поздно, Рейден отдаёт ему статую, и говорит, что у него есть шансы.

Рейден появляется перед Скорпионом и рассказывает о том, что война с Преисподней повредила границы между мирами и прежде, чем он успел их починить, оттуда успевает сбежать могущественный демон. Напоследок, он просит Скорпиона сберечь кинжал и опасаться тех кто «ходит в тишине». Вскоре его клан оказывается уничтожен этим демоном, который захватил контроль над одним из его учеников. В Небесном Храме, Рейден говорит Фуджину, что некая сила блокирует его способность видеть события в разных мирах и не позволяет найти сбежавшего демона. Чтобы расширить своё видение, Рейден использует Камидогу, но в результате полученных видений он понимает, что они опоздали и события ведущие к катастрофе начались. После видений Рейден целит Фуджина и приходит к выводу, что кровопролитие между Земным Царством и Внешним Миром может начаться с Кэсси Кейдж.

Рейден появляется перед Соней Блейд и останавливает едва не начавшуюся битву между Отрядом Особого Назначения и союзниками Коталь Кана. Рейден говорит Коталь Кану, что тот обещал больше не пользоваться «портальным камнем» на что Коталь отвечает, что Рейден обещал сотрудничество между Внешним Миром и Земным Царством. Коталь уходит в портал, а Рейден спрашивает у Сони, где сейчас находится её дочь.

Позже, Рейден, одержимый проклятьем Камидогу, внезапно, атакует Ханзо Хасаши и Такеду, которые находятся около Небесного Храма. Рейден безжалостно атакует Ханзо, который просит бога грома опомниться. Такеда протыкает Рейдена мечом, но он берётся за лезвие и пропускает ток через Такеду. Ханзо прибегает к способностям Скорпиона, чтобы спасти Такеду при помощи телепортации и вступает в сражение с Рейденом.

Скорпион считает, что Такеда погиб после разряда электричества бога грома и пытается убить Рейдена. Когда он начинает душить Рейдена цепью, Такеда приходит в себя. Скорпион подходит к нему, чтобы помочь, а Рейден, тем временем, приходит в нормальное состояние. Он говорит, что может спасти Такеду если отнесёт его в палату, где находится источник жизненных сил Земли — Джинсей. Такеда благополучно исцеляется, а Скорпион требует от Рейдена объяснений насчёт кинжала — Камидогу и произошедшего с его кланом. Рейден рассказывает Ханзо и Такеде о происхождении кинжалов: после поражения Шиннока и заточения его в его же амулете, Рейден отправился к Старшим Богам, чтобы они помогли раз и навсегда избавиться от Шиннока и амулета. Старшие Боги сказали, что не могут уничтожить амулет, иначе Шиннок снова окажется на свободе. Поэтому они решили запереть его, а в качестве ключей к нему использовать кинжалы — Камидогу, смоченные кровью Единой Сущности и несущие в себе часть его силы. Рейден раздал эти кинжалы самым могущественным воинам Земного Царства, но не рассказал им об их истинной сущности, чтобы не подвергать лишней опасности.

После освобождения Саб-Зиро от контроля Куан Чи, Рейден приносит его в Небесный Храм, где Куай Лиэнг приходит в себя. Он хочет искупить свою вину, за злые дела, которые он делал по приказу некроманта и Рейден просит достать его один из кинжалов — Камидогу. Рейден рассказывает, что не ожидал, что кто-то может вмешаться и испортить магию крови и что на протяжении последних лет кто-то пытался выкрасть кинжалы. Почти все они в безопасности и он знает об их местоположении, за исключением одного кинжала, который он попросил добыть Саб-Зиро несколько лет назад. Во время миссии ледяной воин пропал и Скорпион предполагает, что Саб-Зиро предал бога грома. Рейден просит помочь найти его, пока не поздно.

Рейден приходит на ферму Джакса, но обнаруживает его в бессознательном состоянии. Его жена, Вера, рассказывает, что на ферму пришёл Рейко, избил Джакса и взял её в заложники, потребовав от него отдать кинжал — Камидогу. Джакс согласился это сделать.

В Небесном Храме, Фуджин возвращается после обзора границ Преисподней, не обнаружив там никаких проблем. Они с Рейденом приходят к выводу, что единственная точка из которой может исходить опасность — это остров Шан Цзуна, находящийся между мирами. Фуджин рассказывает, что он пытался туда попасть, но не смог из-за барьера, который подозрительно похож на те, что умеет ставить Рейден. Рейден пытается кое-что проверить и использовать Джинсей, но тот его отвергает. Фуджин уверен, что это из-за того, что Рейден использовал кинжал — Камидогу и был проклят; Джинсей чувствует проклятье и не позволяет к себе прикоснуться. Рейден уверен, что нужно предупредить Соню и Джонни во Внешнем Мире и удостовериться в том, что Коталь Кан всё ещё их союзник.

Но оказывается, что Рейден снова попал под контроль кровавого кода, которым на самом деле руководит Хавик. Он ранит Фуджина и отправляется вместе с клириком Хаоса на остров Шан Цзуна, где атакует всех присутствующих. Его атака вырубает Коталь Кана, Милину и земных воинов. Хавик приказывает отнести некоторых бойцов в тронный зал Рейко, а всех остальных отправить в темницу. Между тем, тело Ди’Воры медленно восстанавливают её насекомые. В замке, Коталь Кан, Милина, Джонни Кейдж, Соня Блейд и Эрмак оказываются привязаны к аппарату, который должен будет полностью выкачать из них кровь, чтобы придать сил Рейко и превратить его в бога крови. Хавик преподносит Рейко чашу с кровью выкачанной из бойцов, затем вместе с остальными его союзниками протыкает его кинжалами — Камидогу.

Тем временем, Фуджин окончательно восстанавливается. Он посылает Такеду на остров Шан Цзуна. Сам он отказывается туда отправиться, так как вынужден охранять Джинсей. Перед тем, как отправить Такеду он даёт ему маску Ширай Рю и два устройства с хлыстами.

Рейко превращается в Бога Крови и требует жертвоприношений. Сначала он хочет убить связанных героев, но Хавик говорит, что они ему ещё пригодятся и предлагает альтернативу — сотню захваченных на острове таркатанов. Рейко единым ударом убивает их всех, но этого было мало, чтобы утолить его боль и жажду. Рейко накидывается на Хавика, требуя от Клирика Хаоса объяснить, что с ним происходит — он начинает буквально распадаться на части. Хавик выдавливает Рейко глаза и раздавливает ему череп, объясняя, что он никогда и не должен был стать настоящим божеством, а всего лишь должен был стать носителем для настоящего бога — для амулета Шиннока.

Хавик обнаруживает присутствие шоканов на острове и уничтожает их при помощи амулета. Затем, он посылает лодку с их останками к кораблю шоканов, где Шива угрожает убить Кинтаро за то, что он ослушался её приказа. Шоканы обнаруживают корабль и видят Хавика на берегу с амулетом. Клирик Хаоса использует силу амулета, чтобы взорвать корабль шоканов, который позже, взрывается ещё раз из-за взрывчатки на борту. Шива выживает и помогает добраться до берега Кинтаро, который, оказывается, не умеет плавать.

В своей крепости, слуги Хавика, протыкают кинжалами-камидогу пятёрку захваченных воинов, делая из них также рабов Клирика. Вместе с ними, Хавик собирается уничтожить Преисподнюю, используя души Ермака для открытия портала. Внезапно, появляется Такеда, который ударом хлыста отрубает руку Хавику. Такеда сражается с Хавиком и его воинами. Сначала ему удаётся одержать вверх, над Кэсси и Джэки, но после его атакуют сразу Милина, Соня, Джонни Кейдж и Рейден. Хавик готовится уничтожить Такеду амулетом Шиннока.

На острове Шан Цзуна, Хавик готовится казнить Такеду при помощи амулета Шиннока, но открывается портал из которого появляются Ди’Вора, Ферра и Торр, Эррон Блэк и Шива с Кинтаро. Они атакуют воинов находящихся под контролем Хавика. Сам Хавик решает добить Такеду, но появляется Скорпион, который отрывает голову Хавику и исчезает в столбе пламени.

Битва во дворце Шан Цзуна продолжается: Соне, Кэсси и Джэки удаётся схватить Кинтаро и оторвать ему голову, действие же Кровавого Кода прекращается и воины приходят в себя. Соня просит извинений у Шивы за то, что случилось с Кинтаро. Милина освобождает Эрмака, который решает перейти на сторону Коталь Кана, считая его лучшей кандидатурой на пост правителя Внешнего Мира. Соня и Коталь Кан заключают союз: Коталь обещает отдать оружие, которое во Внешний Мир доставили Чёрные Драконы. Рейден хочет отдать амулет Соне или Коталю. Соня согласилась взять его, поместить под защиту Отряда Особого Назначения.

Годы спустя после этих событий, Рейден появляется в лагере беженцев из Внешнего Мира, где идёт настоящая война между силами Коталь Кана и повстанцами Милины. Он присутствует при разговоре Джонни и Сони с Ли Мей, которая рассказывает о том, что у Милины есть амулет, который даёт ей невероятную мощь. Рейден предполагает, что это может быть амулет Шиннока и отправляется в тайное место, где хранится амулет. Позже, он связывается с Соней Блейд и сообщает ей, что амулет в хранилище — подделка, но связь с ним обрывается.

Позже, Бо Рай Чо встречает Рейдена в Небесном Храме, после того, как Рейден обезвредил ловушку Кано. Бо Рай Чо рассказывает о своих опасениях по поводу возвращения Шиннока, а Рейден рассказывает, что ему пришлось бросить все силы, чтобы выбраться из западни. Рейден говорит, что хочет найти способ обернуть ситуацию, и поясняет, что он хочет освободить своих друзей, земных воинов, из-под контроля Куан Чи. Защитник Земного Царства признаётся, что тяжело переживает их гибель, особенно Лю Кана и Кун Лао, к которым он относился как к сыновьям и что он готов был бы сдвинуть горы, чтобы вернуть их. Он вспоминает, как 25 лет назад, он, вместе с ними, спасал учителей из плена воинов Внешнего Мира.

Когда Рейден медитирует в Джинсей он слышит взрыв и выходит наружу, где видит, Шиннока и его ревенантов. Шиннок пытает Бо’Рай Чо, вытягивая из него жизненные силы. Шиннок говорит, что он заберёт его душу, на что Рейден отвечает, что душа Бо’Рай Чо слишком сильна для таких, как Шиннок. Лю Кан спрашивает могут ли они убить Рейдена, но Шиннок планирует захватить Земное Царство, а потом заточить Рейдена в амулет, как бог грома поступил с ним. Рейден сражается с ревенантами, он побеждает Кун Лао, который винит Рейдена в своей гибели от рук Шао Кана, а затем и Лю Кана, который также уверен, что Рейден убил его специально. Лю собирается помочь Шинноку уничтожить Старших Богов и насмехается над Рейденом, спрашивая может ли он всё ещё видеть будущее.

После этого, Рейден отправляется в Палату Джинсей, но оказывается захвачен Шинноком. Шиннок уверен, что Земное Царство теперь принадлежит ему, но Рейден говорит, что есть ещё войны способные остановить безумца. После поражения Шиннока от Кэсси Кейдж, Рейден просит довести его до источника энергии Джинсей, чтобы отчистить его от зла Шиннока. Рейден впитывает негативную энергию в себя и источник жизни Земного Царства оказывается отчищен. После этого Кун Цзинь помогает Рейдену.

Чуть позже, Рейден появляется в Преисподней перед новыми её правителями, Лю Каном и Китаной. Он угрожает им, что больше не будет стоять и смотреть, как злодеи вынашивают планы атаки на его мир. Он сам будет искать тех кто пытается принести зло в Земное Царство и уничтожать их без пощады и сожаления. В качестве знака силы своих намерений, он оставляет новым правителям отрезанную (но всё ещё живую) голову Шиннока и уходит.

Mortal Kombat 11

Боевые способности 
Рейден — бог грома и молнии. Он очень могущественен и обладает полным контролем над электричеством. Рейден может выстреливать из рук одиночными сгустками электричества или целыми молниями. Также он умеет летать и телепортироваться на большие расстояние и телепортировать вместе с собой вещи. При необходимости он может перемещать вместе с собой и других людей. Несмотря на свой статус, Рейден не является полностью неуязвимым и у него есть некоторые ограничения, хотя полностью убить его, скорее всего нельзя. Как и любой другой бог, Рейден становится слабее, когда оказывается на чужой территории, вроде Внешнего Мира. Из-за своего статуса бога грома, Рейден не имеет права напрямую участвовать в турнире Смертельная Битва. Исключение может быть сделано, если он примет человеческую форму. В этой форме Рейдена можно убить, но через некоторое время его энергия соберётся обратно в Земном Царстве и он возродится, правда, потеряв все воспоминания.

Спецприёмы 
 Телепортация: Рейден перемещается с любой точки арены за спину противнику. В МКХ он получил отдельную вариацию «Переместитель», которая расширяет возможности телепортации: Рейден теперь может появляться не только за противником, но и перед ним, а также он может подделывать телепортацию, исчезнув на секунду и появившись в том же месте. (MK, MKII, MKT, MK4, MKG, MKD, MKA, MKvsDC, MK9, МКХ)
 Молния: Рейден выпускает в противника сгусток электричества. В вариации Бог Грома в МКХ, Рейден может заряжать силу снаряда. (MK, MKII, MKT, MK4, MKG, MKDA, MKD, MKA, MKvsDC, MK9)
 Электрический полёт: Рейден летит на противника вперёд руками, тараня его. Этот приём может быть сделан в воздухе. (MK, MKII, MKT, MK4, MKG, MKD, MKA, MKvsDC, MK9)
 Убийство током: Рейден хватает противника и пропускает через него ток. (MKII, MKT, MKDA, MKD, MKA, MKvsDC, MK9, МКХ)
 Перевёрнутый удар молнии: Рейден запускает сгусток энергии в обратную от противника сторону. Через секунду он прилетает с другого конца арены и попадает в спину врагу. (MKT, MK9)
 Молниеносный выпад: Рейден делает выпад плечом в сторону противника. Если он попадёт по врагу, тот получит удар током и отлетит назад. (MKDA)
 Ближний выстрел: Рейден концентрирует в руках энергию и выстреливает ею в противника. В отличие от приёма «Удар молнии» противник отлетает на другой конец арены после попадания этого снаряда. Также его можно заряжать в MKvsDC, чтобы увеличить силу атаки. В МКХ этот приём позволяет атаковать только противников прыгающих на Рейдена из воздуха. (MKvsDC, MK9, МКХ)
 Отмена снаряда: Рейден отменяет выстрел снаряда из рук. (MKvsDC)
 Восходящий гром: Рейден делает рывок вперед, нанося противнику мощный удар рукой. (МКХ)
 Статическая ловушка: Рейден создаёт шаровую молнию, которая остаётся висеть в определённой точке арены. Сама по себе она не наносит урона противнику, но если Рейден создаст ещё шаровую молнию, то между ними появится поток энергии, который может нанести урон. Рейден может отправлять шаровые молнии в любую точку экрана. Доступно только в вариации Повелитель Бурь. (МКХ)

Усиленные приёмы 
 Искропортация: в этой версии приёма Телепортация, Рейден может выполнить телепортацию быстрее или задержать своё появление на экране. (MK9 и МКХ)
 Вольт: в этой версии приёма Молния, при попадании снаряда в противника, он останется подвешенным на несколько секунд над землёй. В вариации Бог Грома, Рейден может остановить снаряд в любой точке экрана. (MK9 и МКХ)
 Громовой полёт: эта версия приёма Электрический полёт, наносит больший урон и во время него Рейден летит с большей скоростью. (MK9)
 Ближний взрыв: в этой версии приёма Ближний выстрел, взрыв происходит вокруг Рейдена. (MK9 и МКХ)
 Шокер: эта версия приёма Убийство током наносит больший урон и запускает противника в воздух открывая его для джагглов. (MK9)
 Громовой удар: усиленная версия приёма Восходящий гром, после основного удара, Рейден бьёт противника сверху вниз и тот подскакивает в воздух открываясь для джагглов. (МКХ)
 Статическая ловушка: в усиленной версии этого приёма, Рейден выпускает сразу два снаряда, вперёд и назад, которые сразу же связываются потоком энергии. (МКХ)

Боунбрейкер 
Рейден хватает противника за голову и бьёт его лбом себе о колено. (MK4, MKG)

X-Ray 
 Шоковая терапия: В MK9 Рейден выпускает из рук небольшую молнию, которая ослепляет противника. Затем он телепортируется за спину противнику и наносит удар локтем в спину, ломая позвоночник и повреждая внутренние органы. После этого Рейден телепортируется обратно, появляется перед противником и наносит удар ребром ладони по черепу врага, ломая его. Пока противник стоит, шатаясь, Рейден накапливает в руках энергию и посылает её через голову противника от чего тот падает. В MKX Рейден выстреливает в противника электричеством, отбрасывая его от себя. Затем, он подбрасывает врага током высоко в воздух, где ловит его и пропускает через него электричество. После этого он отлетает в сторону и призывает молнию, которая бьёт в противника и спускает его обратно на землю. Враг бьётся спиной при приземлении и подлетает в воздух, а Рейден появляется под ним, ловит противника и бьёт коленом о его спину ломая позвоночник.

Добивания

Fatality 
 Электрическое обезглавливание: Рейден посылает в голову противника молнии, пока та не взорвётся (MK, MKT). В цензурированной версии на SNES Рейден пропускает через противника ток, отчего тот сгорает, превращаясь в горстку пепла.
 Невидимая электроказнь: Рейден исчезает в землю, а затем окутывает противника массой электричества, пропуская через него ток, пока тот не погибнет. (MK (версия для Game Boy))
 Взрывной апперкот: Рейден нагибается и наносит противнику апперкот, от которого тот разлетается на части. (MKII, MKT)
 Электроказнь: Рейден хватает противника руками и пропускает через него ток, пока тот не взорвётся. В МК4 Рейден запускает руки в грудь противника, поднимает его в воздух над собой и пропускает через него ток, до тех пор, пока тот не взорвётся. В MKvsDC Рейден накапливает электричество в руках и хватает противника, пропуская через ток, пока от того не останется обугленный скелет. (MKII, MKT, MK4, MKG, MKDA, MKvsDC)
 Посох шока: Рейден призывает свой посох и вставляет один конец в тело противника. Затем он поднимает его в воздух и пропускает через него ток, пока тот не погибнет. (MK4, MKG)
 Божественная эссенция: Рейден заряжает в руках заряд энергии и затем взрывает себя и противника. (MKD)
 Удар молнии: Рейден призывает молнию, которая бьёт ему в руку. Из другой руки Рейден выстреливает молнией в противника до тех пор, пока тот не взорвётся. (MKD)
 Электроудар: Рейден хватает противника и пропускает через него ток. Затем он взлетает с ним в воздух и через, несколько секунд враг падает головой вниз на землю. (MKvsDC)
 Всего лишь царапина: Мощным выстрелом молнии из рук Рейден отрубает противнику руки, а затем ноги. После чего он подходит к противнику, хватает его за шею и бьёт об пол, разбивая голову. (MK9)
 Трансплантация: Рейден телепортируется врагу за спину и вырывает у него часть мозга и орган из туловища. Он заряжает их электричеством и засовывает обратно. У противника начинает светиться голова и через секунду она взрывается. После этого взрывается и туловище. (MK9)
 Глаза на выкате: Рейден хватает противника за голову и начинает пропускать через неё электричество. Сначала у врага вылетают глаза из орбит, а затем и его голова отскакивает от тела. Рейден выстреливает в голову потоком энергии, пока она не взорвётся. (МКХ)
 Громоотвод: Рейден призывает посох и ударом тока уничтожает ноги противнику. Затем он протыкает врага своим посохом через рот, пригвождая его к земле и призывает молнию, которая бьёт в посох и зажаривает противника. (МКХ)

Brutality 
 Супершок: Рейден хватает противника и пропускает через него ток, пока у того не взорвётся голова. Ремейк его добивания из прошлых игр серии. (МКХ)
 Тёмная сила: Рейден выполняет свой бросок на противнике. Когда тот оказывается на земле, Рейден продолжает стрелять электричеством, пока у врага не взорвутся ноги. (МКХ)
 Перегрузка: Рейден посылает во врага электричество и дважды телепортируется. После последней телепортации и удара током, тела врага оказывается разрезано пополам. Доступно только в вариации Бог грома. (МКХ)
 Внутри тебя: Рейден выполняет усиленную версия приёма Электрический полёт, затем хватает противника и исчезает. Враг остаётся стоять несколько секунд после чего, через него начинают пробегать разряды электричества и ещё через мгновение он взрывается и на его месте остаётся стоять Рейден. По сути, это ремейк добивания Шан Цзуна из МКII. Доступно только в вариации Переместитель. (МКХ)
 Отключение питания: Рейден запускает две статических ловушки. При появлении энергии между ними, они отрезают врагу конечности. Доступно только в вариации Повелитель бурь. (МКХ)

Animality 
Рейден превращается в электрического угря, обматывается вокруг противника и пропускает через него электричество, пока тот не взорвётся. (MKT)

Friendship 
Райдэн создаёт миниатюрную версию самого себя по имени Кидд Тандер. (MKII, MKT)

Fergality 
Рейден превращает противника в карикатурную версию работника Probe Software Фергюса МакГоверна, который работал над портом этой игры для Sega Genesis. (MKII (версия для Sega Genesis))

Hara-Kiri 
Рейден заряжает в руках электричество и взрывает себя. (MKD)

Babality 
После превращения в ребёнка Рейден поднимает руки вверх и рядом с ним бьёт молния, от чего он падает на землю и начинает плакать. (MK9)

Phrases 
 I don't think so! — Я так не думаю!
 Have a nice day! — Хорошего дня!

Появление в других медиа

Фильмы 
Рейден появляется в обоих фильмах «Смертельная битва». В первом фильме Рейден впервые появляется во время разговора Лю Кана с его дедом. Лю Кан требует, чтобы ему дали право представлять турнир Смертельная Битва от Шаолиньского храма, но его дед и Рейден настаивают на том, что Лю Кан ещё не готов и, вдобавок, мотивирует своё стремление участвовать в состязание не желанием спасти Землю, а желанием отомстить Шан Цзуну за убийство своего брата. Тем не менее, Лю Кан отправляется на турнир. На корабле Рейден спасает земных воинов от покушения на их жизнь Скорпиона и Саб-Зиро, которые пытаются убить самых сильных воинов ещё до начала состязания. Затем он обрисовывает им ситуацию вокруг турнира и рассказывает о том, что им на самом деле предстоит спасти Землю от нашествия из Внешнего Мира. На острове Рейден периодически появляется перед земными воинами и даёт им советы, как победить внутренние страхи и противоречия. В конце фильма, после победы Лю Кана над Шан Цзуном, Рейден вместе с остальными воинами наблюдает за началом вторжения Шао Кана. В отличие от игр серии, в фильме Рейден не имеет права принимать участия в турнире и может только лишь давать советы воинам. Также в отличие от игр, где Рейден чаще всего был изображён, как серьёзный персонаж, в фильме Рейден обладает своеобразным ироническим чувством юмора, и более человечен. Рейдена в первом фильме исполнил французский актёр Кристофер Ламберт.

Во втором фильме «Смертельная битва: Истребление» Рейден играет более важную роль. После начала сражения с Шао Каном, Рейден пытается сразиться с императором, но у него не получается одержать победу. После убийства Шао Каном Джонни Кейджа, Рейден помогает остальным земным воинам сбежать в подземный туннель. Он посылает Лю Кана и Китану на поиски Ночного Волка, Соня отправляется за Джаксом, а сам Рейден идёт в храм Старших Богов, чтобы попросить у них помощи и остановить Шао Кана. Но на совете Старших Богов Рейден получает отказ. Старшие Боги мотивируют это тем, что Шао Кан не нарушал правила Смертельной Битвы. Тогда Рейден, желая помочь своим друзьям, жертвует своим бессмертием. Используя остатки своих сил, он перемещает земных воинов во Внешний Мир, за секунду до разрушения храма Старших Богов Синдел. Во Внешнем Мире им удаётся схватить Синдел, которая, как они полагают, является ключом к нашествию Шао Кана на Землю. Но оказывается, она здесь ни при чём, и королева Шао Кана сбегает. В конце фильма, земные воины вступают в решающие сражения с лучшими воинами Внешнего Мира (Мотаро, Синдел и Ермаком). Рейден пытается победить Шао Кана, но тот его убивает. Также выясняется, что за вторжением на Землю стоит отец Шао Кана — Старший Бог Шиннок, который решил помочь своему сыну захватить Земное Царство и для этого нарушил правила Старших Богов. Разъярённый Лю Кан одерживает победу над императором в форме дракона, и Шиннок пытается помочь своему сыну, но появляются двое Старших Богов, которые требуют, чтобы судьба мира была решена в честной Смертельной Битве. Лю Кан побеждает Шао Кана, а Старшие Боги отправляют Шиннока в заточение. После этого миры приходят в норму, Старшие Боги воскрешают Рейдена и отдают ему место Старшего Бога, освободившееся после изгнания Шиннока. В этом фильме впервые появился очень спорный сюжетный поворот, согласно которому Рейден и Шао Кан являются братьями, а Шиннок их отцом. Большая часть фанатов серии, этот поворот не приняла, хотя по неясным причинам эта идея была использована в кроссовере MKvsDC. Во втором фильме роль Рейдена сыграл Джеймс Ремар.

Сериалы 
Рейден был одним из важных второстепенных персонажей в сериале «Смертельная битва: Завоевание». В конце сериала, после убийства Теневыми Жрецами Кун Лао и его друзей, Рейден пытается сразиться с Шао Каном, но проигрывает и попадает к нему в рабство. В этом сериале он изображён намного более приземленным, чем в других медиа. Чаще всего он появляется перед Кун Лао и его друзьями, чтобы дать им ценный совет. Также в этом сериале Рейден снова является братом Шао Кана. В этом сериале Рейдена сыграл Джеффри Мик.

Веб-сериал 
Один из эпизодов нового веб-сериала «Смертельная битва: Наследие» был посвящён Рейдену. В начале эпизода Рейден попадает на Землю на территорию психиатрической лечебницы. После прибытия он теряет сознание. С утра его находит пациентка больницы по имени Блю, а также санитары. Рейден пытается убедить их и доктора в том, что он является богом грома и что ему необходимо отправиться на турнир Смертельная Битва, чтобы спасти Землю от нашествия Шао Кана. Доктор ему не верит и пытается «вылечить» Рейдена разными способами, постоянно вкалывая ему транквилизаторы, а также делая ему лоботомию. Рейден приходит в норму очень быстро и устраивает драку с персоналом лечебницы. Те используют на нём электрические тизеры, но только делают Рейдена ещё сильнее. В конце концов, его всё-таки успокаивают, и доктор снова делает ему лоботомию. Он оставляет Рейдена лежать на операционном столе. К нему приходит Блю и Рейден просит, чтобы она убила его — это позволит ему освободиться. Блю не хочет этого делать, но потом, видя состояние Рейдена, соглашается. Она закалывает Рейдена ножом, и тот взрывается. Рейден материализуется в форме человека где-то в Китае. Там он забирает шляпу у одного из местных жителей, которые видели его прибытие, и отправляется на турнир. Эта история является частью вселенной Смертельная битва: Перерождение и не имеет отношения к основной вселенной игр или основной вселенной этого сериала. Возможность врачей сдерживать Рейдена обусловлена тем, что на Земле он находится в виде человека со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Рейдена в этом эпизоде веб-сериала исполнил Райан Роббинс.

Во втором сезоне у Рейдена лишь эпизодическая роль. На острове, где проводится турнир он рассказывает земным воинам о состязании. А перед этим показывают, как он навещает Джонни Кейджа в тюремной камере и предлагает ему участвовать в турнире на стороне Земного Царства. Рейдена во втором сезоне исполнил Дэвид Ли МакИннис.

Анимация 
Рейден появляется в анимационном фильме «Смертельная битва: Путешествие начинается», который служит своеобразным приквелом к первому фильму, здесь он рассказывает подробности о уже знакомых персонажах первого фильма, он рассказывает земным бойцам о происхождении Горо, Скорпиона, Саб-Зиро и Шан Цзуна.

Рейден появляется в анимационном сериале «Смертельная битва: Защитники Земли».

Комиксы 
Рейден появляется в обоих официальных комиксах-приквелах, выпущенных Midway. Во втором комиксе Рейден спасает Джонни Кейджа и рассказывает о том, что произошло по окончании десятого турнира. Позже он останавливает битву в Лос-Анджелесе между земными воинами и бойцами Шан Цзуна.

В комиксах Malibu Рейден является одним из главных действующих лиц. Ему была посвящена специальная серия «Кровь и Гром» главными действующими лицами в которой были Рейден и Кано. Также у Рейдена в этом комиксе было две помощницы Винд и Райн.

Рейден появляется и в комиксе Mortal Kombat X.

Примечания

Ссылки 
 Raiden Mortal Kombat 11 — официальный сайт

Персонажи Mortal Kombat
Персонажи-боги
Персонажи, управляющие электричеством и магнетизмом
Персонажи с телепортацией
Персонажи, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи-левитаторы
Персонажи, способные изменять размеры тела